La Criolla puede referirse a:

 La Criolla, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina
 La Criolla, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina